Azarova oder Asarowa ist der Familienname folgender Personen:
 Jelena Asarowa (* 1973), russische Synchronschwimmerin
 Svitlana Azarova (* 1976), ukrainisch-niederländische klassische Komponistin
 Tatjana Asarowa (* 1985), kasachische Hürdenläuferin